Teatro Nuovo è il nome di diversi teatri italiani:

Teatro Nuovo di Ferrara
Teatro Nuovo di Firenze
Teatro Nuovo di Firenze (via Bufalini)
Teatro Nuovo di Milano
Teatro Nuovo di Mirandola
Teatro Nuovo di Napoli
Teatro Nuovo, ora Teatro Verdi, di Padova
Teatro Nuovo Montevergini di Palermo
Teatro Nuovo di Serravalle-San Marino 
Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti"  di Spoleto
Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine
Teatro Nuovo di Verona
Teatro Nuovo di Torino
Teatro Nuovo, ora Teatro Verdi, di Trieste